

Кіровка — село, Костанайський район, Костанайська область

Кіровка — колишня назва села Мирне (Вінницька область,  Калинівський район)
 Кіровка — колишня назва села Данилівка (Дніпропетровська область, Криворізький район)
 Кіровка — колишня назва села Крута Балка (Дніпропетровська область, Криничанський район)
 Кіровка — колишня назва села Дрозди (Дніпропетровська область, Покровський район)
 Кіровка — колишня назва села Миролюбівка (Кіровоградська область, Маловисківський район)
 Кіровка — колишня назва села Степове (Миколаївська область, Новоодеський район)
 Кіровка — колишня назва села Платонівка (Чернігівська область, Носівський район)